Paya steht für:
 Paya (Boyacá), ein Municipio im kolumbianischen Departamento de Boyacá
 Paya (Insel), eine philippinische Insel im Cuyo-Archipel
 Paya (Volk), ein Indianerstamm in Südamerika
 Paya (Blechspielzeug), ein spanischer Hersteller von Blechspielwaren
 thailändisch und birmanisch für Stupa, ein buddhistisches Bauwerk

Paya, Payà oder Payá ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Payá (* 1971), spanischer Automobilrennfahrer
 Emili Salut i Payà (1918–1982), katalanischer Komponist und Trompeter
 Gersin Livia Paya (* 1987), österreichische Fotografin, Regisseurin, Schauspielerin, Moderatorin und Journalistin
 Oswaldo Payá (1952–2012), kubanischer Bürgerrechtler und Aktivist der kubanischen Opposition

PAYA steht für:
 Flughafen Yakutat (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Payas (Begriffsklärung)

Abkürzung